La Liberté – edificio di Groninga
 La Liberté – periodico canadese
 La Liberté – quotidiano francese
 La Liberté – quotidiano svizzero

Pagine correlate 
Liberté